Г. Б. Уорнер или Генри Байрон Уорнер (; 1875—1958) — британский , бо́льшую часть карьеры работавший в Голливуде. Один из самых известных и коммерчески успешных артистов немого кино США, чьё имя упоминается в одном ряду с Бастером Китоном, Глорией Свенсон и Анной Нильссон. Снялся в 135 кинофильмах, среди которых наиболее известными стали роли Иисуса Христа в картине Демилля «Царь царей» (1927) и Чанга в фэнтезийной драме Фрэнка Капры «Потерянный горизонт» (1937), за которую он был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Биография 
Уорнер родился 26 октября 1875 года в историческом районе Лондона Сент-Джонс-Вуд в семье театрального актёра Карла Уорнера. Родители желали для сына карьеры врача. Однако после завершения медицинского факультета Лондонского университета Генри Байрон отправился во Францию и Италию изучать актёрское мастерство. В 1900 году 25-летний Уорнер приехал в США и дебютировал на Бродвее. В течение последующих 20 лет он принял участие в 13 постановках. С 1914 года начал активно сниматься в кинематографе. Одним из высших его достижений стала роль Иисуса Христа в картине Сесиля Де Милля «Царь царей». При общем успехе проката, часть критиков выражала произведению скорее негативную оценку, считая, что «Христос в исполнении Уорнера излишне подобен иконе, а фильм иногда превращается просто в иллюстрацию».

С приходом в кино звука Уорнер, в отличие от многих коллег, остался востребованным, хотя всё чаще как исполнитель второстепенных ролей. Неоднократно снимался у
комедиографа Френка Капры, включая работу в фильмах, получивших большое количество наград: «С собой не унесёшь» (1938 год, Оскар за лучший фильм года), «Мистер Смит едет в Вашингтон» (1939 год, Оскар за лучший сценарий и 11 номинаций), «Эта прекрасная жизнь» (№ 30 из 250 лучших фильмов по версии IMDb).

Генри Байрон Уорнер скончался от сердечного приступа 21 декабря 1958 года в возрасте 83 лет.

Избранная фильмография

Награды и номинации 
 В 1938 году номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Потерянный горизонт».
 8 февраля 1960 года открыта звезда Г. Б. Уорнера на «Аллее славы» Голливуда

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Г. Б. Уорнера и список литературы о нём

Киноактёры Великобритании